Ресовия — многозначное слово.

 Ресовия — латинское название города Жешув, Польша.
 «Ресовия» — польский волейбольный клуб из города Жешув.
 «Ресовия» — польский футбольный клуб из города Жешув.